Hinojo hato puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus;
 el nombre común de la planta Anacyclus radiatus; o
 el nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium'''.